Vista Alegre – miasto w Brazylii
 Vista Alegre – miasto w Panamie
 Vista Alegre – stacja metra w Madrycie